Ardoin ist der Familienname folgender Personen:
 Amédé Ardoin (1898–1941), US-amerikanischer Zydeco-Musiker
 Bois Sec Ardoin (1915–2007), US-amerikanischer Zydeco-Musiker
 Chris Ardoin (* 1981), US-amerikanischer Zydeco-Musiker´
 S. Ardoin, französischer Autor

Siehe auch:
 Ardouin